Rieker steht für:

 Rieker, deutscher Schuhproduzent.
 Karl Rieker GmbH & Co. KG, deutscher Textilproduzent.

Rieker ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Ulrich Rieker (1920–1979), deutscher Schauspieler, Autor und Buddhist
 Heinrich Rieker (* 1925), deutscher Journalist und Schriftsteller

 Manfred Rieker (* 1939), deutscher Werbefotograf
 Wolfgang Rieker (* 1961), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Riker
 Riecker
 Rieke
 Riegger